El término saga se utiliza para referirse a una narración parecida a una epopeya familiar que se extiende a varias generaciones, dividida en episodios, actos o volúmenes.  Además saga puede referirse a:

Geografía 
 Prefectura de Saga, prefectura japonesa.
 Saga (ciudad), ciudad japonesa y capital homónima de la anterior.
 Xian de Saga, distrito administrativo del Tíbet.

Personas 
 Emperador Saga, emperador japonés.
 Saga, cantautora sueca.
 Saint Seiya, Saga de Géminis, personaje del manga y anime.
 Saga (mitología), deidad de la mitología nórdica.

Grupos musicales 
 SaGa, grupo musical japonés
 Saga (banda), grupo canadiense de rock progresivo de los años 1970.

Literatura 
 Saga (literatura), género literario de la literatura medieval escandinava,
 Saga, novela con ese título de Tonino Benacquista,
 Saga (cómic), cómic estadounidense de la editorial Image.

Miscelánea 
 Caso Saga, operación anticorrupción contra la SGAE,
 Saga Falabella, acrónimo de Sociedad Andina de Grandes Almacenes "SAGA", tienda por departamentos de origen peruano, adquirida posteriormente por Falabella.
 SAGA GIS, tipo de software aplicado a la geografía.
 Saga, género de saltamontes longicornios.